Rydzewski – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku nazwisko to nosiło 4054 polskich obywateli.

Osoby noszące nazwisko Rydzewski / Rydzewska:
 Bogdan Rydzewski – polski otorynolaryngolog i nauczyciel akademicki
 Bronisław Rydzewski – polski geolog
 Czesław Rydzewski – polski duchowny rzymskokatolicki
 Franciszek Bay-Rydzewski – polski aktor
 Grażyna Rydzewska –  polska lekarka
 Henryk Rydzewski – polski aktor teatralny i filmowy
 Grażyna Rydzewska – polska lekarka
 Henryk Rydzewski – polski aktor teatralny i filmowy
 Jacek Rydzewski – polski archeolog
 Jaga Rydzewska – polska tłumaczka i pisarka
 Lech Rydzewski – polski porucznik
 Marcin Bay-Rydzewski – polski aktor teatralny i filmowy
 Maria Rydzewska – polska pianistka, kameralistka, nauczyciel akademicki 
 Nina Rydzewska – polska poetka i powieściopisarka
 Ryszard Rydzewski – polski reżyser
 Tadeusz Rydzewski – polski hodowca roślin uprawnych
 Władysław Rydzewski – polski zoolog

Przypisy